Filialkirche St. Peter und Paul ist der Name folgender Kirchen:

 Filialkirche St. Peter und Paul (Achering)
 Filialkirche St. Peter und Paul (Ampertshausen)
 St. Peter und Paul (Hausen bei Greding)
 Filialkirche St. Peter und Paul (Lavant)
 Filialkirche St. Peter und Paul (Palmberg)